Barāgaon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Barāgaon (ort i Indien, Jhānsi), Uttar Pradesh, 
 Barāgaon (ort i Indien, Varanasi), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar